

Ergebnisse des Dameneinzels bei den Olympischen Sommerspielen 2000 im Badminton

Finalrunde

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
http://web.archive.org/web/www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/BDM/

Dameneinzel
Frauenbadmintonwettbewerb